Garganta del Diablo puede referirse a:

Lugares 
Garganta del Diablo, salto principal de las Cataratas del Iguazú, Misiones, Argentina.
Garganta del Diablo de Cafayate, Salta, Argentina.
Garganta del Diablo de Sierras de la Ventana, Buenos Aires, Argentina.
Garganta del Diablo de Tilcara, Jujuy, Argentina.

Miscelánea 
La garganta del diablo, película argentina de 1993.